76 - Ano 76 DC
 Setenta e seis - Número
 76 (empresa) - Empresa do ramo de postos de combustível dos Estados Unidos
 '76 - Filme nigeriano